Anterior (lateinisch für vorderer bzw. vorn liegend, Komparativ von ante, „vor“) steht für:
 Anterior (Band), eine ehemalige walisische Metalband
 eine anatomische Lage- und Richtungsbezeichnung am Rumpf